Pruszcz (gromada w powiecie świeckim)
 Pruszcz (gromada w powiecie tucholskim)
także:
 Pruszcz Gdański (gromada) (powiat gdański)